SAP nebo Sap označuje vícero věcí:

 SAP – německá softwarová společnost
 softwarové produkty této společnosti: SAP R/3, mySAP a další
 SAP, anglická zkratka superabsorbent polymer pro absorbentní textilní vlákna
 Sap – obec na jižním Slovensku
 SAP Open – tenisový turnaj
 Sborník archivních prací – vědecká archivní revue
 Service Advertising Protocol – protokol firmy Novell pro sítě IPX
 Société des Automobiles Pilain – francouzský výrobce automobilů (1902–1920)

Externí odkazy